«Элита» — подростковый роман-антиутопия 2013 года американской писательницы Киры Касс, продолжение романа «Отбор». Роман продолжает сюжетную линию предыдущего — историю Америки Сингер из семьи художников и музыкантов, отобранной в число 35 девушек-претенденток на брак с принцем и титул будущей королевы государства. В России книга была опубликована в 2014 году издательством Азбука. Продолжение цикла, роман под названием «Единственная», вышло в 2014 году.

Сюжет 
Роман продолжает историю Америки Сингер, вошедшей в число 35 претенденток на брак с принцем Максоном. Теперь во дворце остаётся всего шесть девушек. Америка мечется между своими чувствами к своей первой любви — солдату Аспену — и принцу и не может окончательно решить в пользу одного из них. Параллельно она узнаёт больше об истории государства, его сути и законах; к проблеме собственных чувств добавляется и вера героини в свои собственные качества, позволяющие стать будущей королевой и, наоборот, мешающие этому. Из дневника первого правителя государства, который тайно даёт ей принц, она узнаёт, что несправедливость была положена в основу всего устройства страны. Решение Америки затрудняет и расставание с лучшей подругой Марли, также входившей в число шести девушек. Марли обличили в измене и подвергли жестокому публичному наказанию. Америка понимает, что несмотря на свои чувства к принцу, она не сможет в будущем оставаться в стороне от несправедливых решений, касающихся людей. Обнаруживается и то, что несмотря на взаимность чувств с принцем другие девушки, оставшиеся в отборе, имеют достаточно хорошие шансы на корону только лишь благодаря более подходящему для будущей принцессы характеру.

Критика 
Издание Publishers Weekly охарактеризовало роман как «приятную, чистую, романтическую радость для читателей», несмотря на «немного затянувшиеся метания» героини. RT Book Reviews дал роману 4 балла из 5 и отметил увлекательный сюжет и некоторые непредсказуемые повороты. Kirkus Reviews дал роману невысокую оценку (так же, как и предшествующему «Отбору»), ссылаясь на нелогичность эпизодов с нападениями на дворец и непродуманность общего устройства и истории мира книги.

Примечания 

Книги по алфавиту
Романы 2013 года
Романы на английском языке
Романы-антиутопии
Литературные фантастические произведения США